Ab urbe condita (lat. „Von Gründung der Stadt an“, gemeint ist die Stadt Rom) steht für:

 Ab urbe condita (Chronologie), die römische Jahreszählung
 Ab urbe condita (Redewendung), lateinisch für „schon immer, seit Menschengedenken“
 Ab urbe condita (Livius), das Hauptwerk des römischen Geschichtsschreibers Titus Livius